Теодорос Модис () е гръцки предприемач и революционер, деец на Гръцката въоръжена пропаганда в Македония от началото на XX век.

Биография 

Теодорос Модис е роден в град Битоля, тогава в Османската империя. Занимава се с търговия на дървен материал и държи собствен магазин.

През пролетта на 1903 г. влиза в първия комитет на Македонската Филики етерия заедно с Аргириос Захос и Филипос Капетанопулос. Целта на организация е да се убеди правителството Георгиос Теотокос да засили подпомагането на въоръжената защита на гърците от Македония. В комитета „Отбрана“ (Άμυνα) участват и Йон Драгумис и Христос Думас. Причислен е към гръцката въоръжена пропаганда като агент от първи ред. Убит е на 4 септември 1904 година в магазина си от терористи на ВМОРО. В отговор гръцките терористи Стефос, Пакяс и Мисяс последователно нападат един български ханджия в Битоля, след това Тасян Еснаф и Наум Христов, но не успяват да ги убият.

Родословие

Бележки 

Дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Родени в Битоля
Македонски гърци
Починали в Битоля
Македонски власи
Гъркомани